— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1642—1871). Оги-хан располагался в провинции Хидзэн (современная префектура Сага) в регионе Кюсю.

Дочерний хан Сага-хана.

Краткая история 
Административный центр: город Оги (современный город Оги в префектуре Сага).

Доход хана:  коку риса

Княжеством управлялось родом Набэсима, который принадлежал к тодзама-даймё и имел статус правителя лагеря (陣屋). Главы роды имели право присутствовать в вербовом зале сёгуна.

Первоначально Оги-хан входил в состав Сага-хана. В 1642 году Оги-хан был создан для Набэсимы Мотосигэ (1602—1654), старшего сына Набэсимы Кацусигэ (1580—1657), 1-го даймё Сага-хана (1607—1657). Хотя Мотосигэ был старшим сыном, он был смещён в линии наследования в Сага-хане в пользу своего сводного брата Набэсимы Таданао (1613—1635), мать которого была дочерью сёгуна Токугава Иэясу.

Мотосигэ получил домен Оги-хан с доходом в 73 тысячи коку риса, а также служил в качестве советника сёгуна Токугава Иэмицу. Его сын, Набэсима Наоёси, стал 2-м даймё Оги-хана (1657—1679) и построил укреплённый дом (Jin’ya), который стал его резиденцией и будущим городом Оги. Его сын, Набэсима Тототакэ, занимал высокие посты в правление 5-го сёгуна Токугава Цунаёси. Тем не менее, постепенно финансовое положение княжества становилось очень тяжёлым. Оги-хан находился на грани банкротства, из-за чего отношения с главной линией из Сага-хана становились все более напряжёнными.

При Набэсиме Наотаке (1804—1850) Оги-хан был окончательно признан в качестве независимого княжества и перешёл в непосредственную зависимость от сёгуната. Даймё Оги-хана получил разрешение на строительство собственного замка-резиденции, но из-за нехватки финансовых средств не смог это сделать.

Во время Войны Босин Набэсима Наотора, 11-й и последний даймё Оги-хана (1864—1871), поддержал Союз Саттё и возглавил силы Оги-хана против сторонников Токугава в Акита на севере Японии. За свою верность императору Мэйдзи и участие в военных действиях против сёгуната Токугава даймё Оги-хана получил в августе 1869 году 5000 коку риса. Тем не менее, эта награда была только номинальной.

В 1871 году после административно-политической реформы Оги-хан был ликвидирован. Территория княжества была включена в состав префектуры Сага.

Набэсима Наотора и его наследники получили титул виконта (сисяку) в системе кадзоку.

Даймё Оги-хана

Галерея

Примечания

Источники 
 Рубель В. А. Японська цивілізація: традиційне суспільство і державність. — Київ: «Аквілон-Прес», 1997—256 с. — ISBN 966-7209-05-9.

Ссылки 
 Список трёхсот ханов периода Эдо

Ханы Японии